restaurálás a festészeti restaurálás
restaurálás a szobor restaurálás
restaurálás a bútor restaurálás
restaurálás az építmény restaurálás
restaurálás könyv, papír restaurálás
restaurálás (képzés)